

Персоналії 
 Строгов Анатолій Никандрович (1934—2010) — російський військовий та український політик.
 Строгова Наталія Євгенівна (1992) — українська легкоатлетка, спринтерка.
 Юліян Строгов (1972) — болгарський боксер.

Див. також 
 Строгови